L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, ainsi que celle en double avec Johanna Larsson.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, de l'Australienne Samantha Stosur et de la Suissesse Timea Bacsinszky. Elles sont respectivement remplacées par Tereza Martincová, Sílvia Soler Espinosa et Elitsa Kostova.

Pendant le tournoi 
La Suissesse Patty Schnyder, invitée par les organisateurs du tournoi, remporte son premier match sur le circuit WTA depuis son retour de retraite en 2015. Elle n'avait plus remporté de match sur le circuit principal depuis six ans. Elle est éliminée au  en 3 sets face à Antonia Lottner.

Lauréates 
Kiki Bertens remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Anett Kontaveit.

En double, Kiki Bertens et Johanna Larsson remportent leur  ensemble en battant en finale Viktorija Golubic et Nina Stojanović. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Gstaad
Sport en Suisse en 2017
Tennis en juillet 2017
Tournoi de tennis de Gstaad